Eremarionta newcombi är en snäckart som beskrevs av Henry Augustus Pilsbry och James Henry Ferriss 1923. Eremarionta newcombi ingår i släktet Eremarionta och familjen Helminthoglyptidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
newcombi